Дискография британской группы Depeche Mode, исполняющей музыку в жанрах новой волны, синти-попа и альтернативного рока, состоит из 15 студийных альбомов, 52 синглов, 4 концертных альбомов, 9 сборников, 9 бокс-сетов и 12 видеоальбомов.

Первые три студийных альбома позволили Depeche Mode обрести широкую популярность на родине: Speak & Spell, A Broken Frame и Construction Time Again попали в первую десятку хит-парада альбомов и получили золотую сертификацию Британской ассоциации производителей фонограмм. Выпущенный в 1984 году сингл «People Are People» стал международным хитом и был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний как золотой. Последовавшие за ним альбом Some Great Reward и сборники People Are People и Catching Up with Depeche Mode закрепили популярность группы в Северной Америке. Выпущенным с разницей в год Black Celebration и Music for the Masses в Великобритании был присвоен серебряный статус. Американский же рынок был более благосклонен к новым работам группы: они получили золотой и платиновый статус соответственно. Седьмой студийный альбом Depeche Mode, Violator, добрался до второй строчки британского хит-парада и седьмого места в чарте Billboard 200, к 1996 году став трижды платиновым в Америке, что делает его одним из самых коммерчески успешных релизов в дискографии группы. Работа 1993 года, Songs of Faith and Devotion, дебютировала на вершинах хит-парадов по обеим сторонам океана, закрепив успех предшественника. Выпущенный в 1997 году Ultra стал вторым из двух альбомов Depeche Mode, достигнувших первой строчки UK Albums Chart. Последовавший за ним Exciter стал первой студийной работой группы, не получившей сертификации Британской ассоциации производителей фонограмм; американский рынок вновь оказался более дружелюбен к Depeche Mode: RIAA присвоила Exciter статус золотого. В 2005 году группа выпустила одиннадцатый студийный альбом под названием Playing the Angel, попавший в первую десятку хит-парадов Великобритании и США. Выпущенный в 2009 году диск Sounds of the Universe получил номинацию на премию «Грэмми» за лучший альтернативный альбом, однако ему, как и Exciter, не удалось получить сертификации на родине. В 2013 году группа подписала контракт с лейблом Columbia Records, под эгидой которого выпустила тринадцатый студийный альбом Delta Machine, дебютировавший на втором месте в UK Albums Chart.

За свою карьеру Depeche Mode продали более 100 миллионов копий альбомов и неоднократно были номинированы на премию «Грэмми», однако ни разу не одержали победы.

Студийные альбомы

Концертные альбомы 
{| class="wikitable"
|-
! scope="col" rowspan="2" style="background:#DEB887"| Год
! scope="col" rowspan="2" style="background:#DEB887"| Альбом
! scope="col" colspan="12" style="background:#DEB887"| Высшие позиции в чартах
! scope="col" rowspan="2" style="background:#DEB887"| Сертификации
|-
! scope="col" style="width:2em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| AT
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| AU
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| CA
! scope="col" style="width:2em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| CH
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| DE
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| ES
! scope="col" style="width:2em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| FR
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| GB
! scope="col" style="width:2em;font-size:75%;background:#F5DEB3"| IT
! scope="col" style="width:2em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| NL
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| SE
! scope="col" style="width:3em;font-size:75%;background:#F5DEB3;"| US
|-
! scope="row"| 1989
| 101

 Выход: 13 марта
 Лейблы: Mute, Sire
 Форматы: 2×CD, 2×LP, CS, 2×SACD, ЦД

| align="center"| 13
| align="center"| —
| align="center"| 16
| align="center"| 11
| align="center"| 3
| align="center"| 64
| align="center"| 4
| align="center"| 5
| align="center"| 7
| align="center"| 43
| align="center"| 14
| align="center"| 45
| 
|-
! scope="row"| 1993
| 

 Выход: 6 декабря
 Лейблы: Mute, Reprise
 Форматы: CD, LP, CS, ЦД

| align="center"| —
| align="center"| 27
| align="center"| —
| align="center"| 47
| align="center"| 50
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 46
| align="center"| —
| align="center"| 85
| align="center"| 22
| align="center"| —
|
|-
! scope="row"| 2006
| Recording the Angel

 Лейбл: Live Here Now
 Форматы: 2×CD, ЦД

| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
|
|-
! scope="row"| 2009
| Recording the Universe

 Выход: 2009—2010
 Лейбл: Live Here Now
 Форматы: 2×CD, ЦД

| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
|
|-
! scope="row"| 2014
| Live In Berlin Soundtrack

 Лейбл: Columbia
 Форматы: 2×CD

| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
|
|-
! scope="row"| 2020
| LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK'

 Лейбл: Columbia
 Форматы: 2×CD, 3×CD (в составе бокс-сета)

| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
|
|-
! scope="col" colspan="16" style="font-size:8pt;text-align:center"| «—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в стране.
|}
В 2020 году Depeche Mode выпустили концертный альбом Spirits in the Forest''. Дата выпуска состоялась 26 июня.

Сборники

Бокс-сеты

Синглы 

Издания серии «Back To Back Hits»
«Back To Back Hits» — серия лейбла Sire, представлявшая собой переиздание успешных синглов в качестве двусторонних. С полной дискографией серии можно ознакомиться здесь.

Видеоальбомы

Видеоклипы

Участие в саундтреках 
В данный список включены песни, вошедшие только в официальные саундтреки. Полный список прозвучавших в фильмах и играх песен находится здесь.

Прочие появления

Трибьют 
В 1998 году российские музыканты записали трибьют-альбом под названием «Депеша для Depeche Mode», посвященный группе Depeche Mode.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Depeche Mode
Depeche Mode
Depeche Mode
Depeche Mode